Le Derby du Caucase est un ancien derby en URSS opposant les équipes du Ararat Erevan et du Neftçi Bakou. C'étaient des derby à "haute tension" en effet en cas de perte du Neftçi Bakou sur son terrain, les supporters du Neftçi Bakou manifestaient assez violemment leur mécontentement.

Tous les matchs 

N.B. Neftyanik est l'ancien nom du Neftçi et Dinamo Erevan et l'ancien nom du Ararat

Palmarès

Liens externes 
  Confrontations entre les deux clubs sur wildstat.ru

Rivalités dans le football en Union soviétique
Football à Bakou
Football à Erevan